2004 Голяма награда на Бразилия е 32-рото за Голямата награда на Бразилия и осемнадесети кръг от сезон 2004 във Формула 1, провежда се на 24 октомври 2004 година на пистата Интерлагос в Сао Пауло, Бразилия.

Резултати и класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Бразилия